Mistrzostwa Europy w judo – mistrzostwa organizowane przez Europejską Federację Judo. Po raz pierwszy odbyły się w Paryżu w roku 1951. Impreza rozgrywana jest corocznie (w roku 1956 mistrzostw nie rozegrano). Kobiety zostały włączone do programu mistrzostw w 1975 roku. Do 1986 roku odbywały się oddzielne zawody dla mężczyzn i kobiet. Od 1987 roku rywalizacja została połączona w jedne mistrzostwa. W 2015 roku mistrzostwa zostały rozegrane podczas igrzysk europejskich.

Edycje zawodów

Mężczyźni

Kobiety

Wspólne zawody

Tabela medalowa 
Tabela została sporządzona według wyników podanych na stronie.

Najlepsi zawodnicy 
Informacje zaczerpnięte zostały z generatora statystycznego.

Mężczyźni

Kobiety 

• Podkreśleniem oznaczeni są aktywni zawodnicy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Europejskiej Federacji Judo
 Lista mistrzostw

!